

Тумнін — річка в Хабаровському краї, впадає до Татарської протоки
 Тумнін — селище, Ванінський район, Хабаровський край